Corridoio – elemento architettonico degli edifici
 Corridoio di Danzica – fascia di territorio polacco che divise la Germania dalla sua provincia della Prussia Orientale tra 1919 e 1939
 Corridoio biologico – area di un habitat che connette tra loro delle popolazioni biologiche separate da barriere conseguenti dall'attività umana come strade, case, ecc.

Pagine correlate 
 Corridoi paneuropei